Typhon Roke
 The Rokes

Toponyme 
 Röke

Patronyme 

 Sylvie Roke (née en 1977), chimiste et physicienne néerlandaise